

Донегал — місто, штат Пенсільванія
 Донегал Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Донегал Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Донегал Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія

Див. також 
 Донегол (графство)